Lewis steht für:

 Lewis (Familienname), englischsprachiger Familienname, Namensträger siehe dort
 Lewis (Vorname), englischsprachiger Vorname, Namensträger siehe dort
 Lewis (Katze), Hauskatze in den Vereinigten Staaten

Naturwissenschaft:
 Lewis-Index, diagnostisches EKG-Zeichen
 Lewis-Säure-Base-Konzept, nukleophiler Elektronenpaardonator
 Lewis-Zahl, Kennzahl der Physik
 Lewisschreibweise (auch Lewis-Formel), Darstellungsweise von Atombindungen in Molekülen

Wirtschaft und Technik:
 Lewis, Codename eines Prozessors, siehe HP Saturn #Chipsatz und Applikationen
 Lewis (Automarke), britische Automarke aus London (1922)
 Lewis (Satellit), Mission der NASA (1997)
 Lewis & Lewis, britischer Automobilhersteller aus Fulham (1900)
 Lewis Cycle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lewis Cycles Works, australischer Hersteller von Fahrrädern, Motorrädern und Automobilen
 Lewis Motor Vehicle Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Lewis Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller, siehe L. P. C. Motor Company
 Lewis-Maschinengewehr
 Rider-Lewis Motor Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 John Lewis Partnership, britische Ladenkette

Sonstiges:
 Lewis, Pseudonym von Randall Wulff (* 1954),  kanadischer Singer-Songwriter
 Lewis-Schachfiguren, mittelalterliche Spielsteine
 Lewis Blutgruppensystem, Blutgruppenantigen
 Lewis-und-Clark-Expedition, US-amerikanische Überlandexpedition
 Lewis – Der Oxford Krimi, britische Fernsehserie (2006–2015)
 Mister Lewis, britischer Film von Malcolm Craddock (1965)

Lewis steht für folgende geographische Objekte:

 Lewis (Lewis and Harris) (Isle of Lewis), Teil der Insel Lewis and Harris, Äußere Hebriden
 Lewis Lake, See im Yellowstone-Nationalpark, Vereinigte Staaten

in Antarktika:
 Lewis Bay, Bucht der Ross-Insel
 Lewis Bluff, Felsenkliff im Marie-Byrd-Land
 Lewis Chain, Gebirgszug im Coatsland
 Lewis-Gletscher, Gletscher im Grahamland
 Lewis Hill (Hügel), Hügel auf der James-Ross-Insel
 Lewis-Insel, Insel vor der Küste des Wilkeslands
 Lewis-Kliff, Kliff in der Ross Dependency
 Lewis-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land
 Lewis Peaks, Berge im Grahamland
 Lewis Point, Landspitze an der Wilkins-Küste des Palmerlands
 Lewis Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency
 Lewis Rocks, Felsvorsprünge im Marie-Byrd-Land
 Lewis-Schneefeld, Schneefeld auf der Alexander-I.-Insel
 Lewis Sound, Meerenge im Archipel der Biscoe-Inseln
 Lewis Spur, Felssporn im Queen Elizabeth Land
 Kap Lewis, Kap an der Banzare-Küste des Wilkeslands

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lewis (Colorado)
 Lewis (Essex County, New York)
 Lewis (Indiana)
 Lewis (Iowa)
 Lewis (Kalifornien)
 Lewis (Kansas)
 Lewis (Lewis County, New York)
 Lewis (Nevada)
 Lewis (North Carolina)
 Lewis (Vermont)
 Lewis (Wisconsin), im Polk County

Siehe auch:
 Lewis County
 Lewis Pass
 Lewis River
 Lewis Township
 Mount Lewis
 Lewis and Clark
 Louis, männlicher Vorname
 Luis, männlicher Vorname
 Luís, männlicher Vorname
 Lluís, männlicher Vorname
 Levis
 Henry FitzLewis († 1480), englischer Ritter